Antiphilos () ist der Name von

 Antiphilos (Feldherr), athenischer Feldherr im 4. Jahrhundert v. Chr.
 Antiphilos (Architekt), griechischer Architekt der Spätarchaik
 Antiphilos (Maler), griechischer Maler im 4. Jahrhundert v. Chr.
 Antiphilos (Bildhauer), griechischer Bildhauer im 2./1. Jahrhundert v. Chr.
 Antiphilos (Gemmenschneider)